Соревнования по одиночному фигурному катанию среди женщин на зимних Олимпийских играх 2006 прошли 21 и 23 февраля в Турине (Италия) на искусственном льду катка Палавела.

Медалисты

Результаты

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2006

Ссылки 
 Результаты на сайте В. Соловьёва
 Результаты в женском одиночном катании на сайте eskatefans.com
 Результаты на сайте Sports-reference.com 

Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2006